Kosta je lahko:

 Kosta, moško osebno ime 
 Kosta, priimek več znanih ljudi